Бушар IV (; ум. 1202) — граф Вандома с 1185. Сын Жана I де Вандома и его первой жены Берты дю Пюи-дю-Фу.

С 1176 г. управлял графством Вандом в период, когда отец участвовал в крестовом походе. После возвращения Жана I де Вандома (1180) оставался его соправителем, а когда тот умер (1185), вступил в наследство. Вассал Плантагенетов.

Брак и дети 
Около 1147 года женился на Агате де Лаварден, дочери Эмерика Гемара, сеньора де Лаварден, вдове Нивелона IV, сеньора де Фретеваль, которая унаследовала сеньорию Лаварден. Туда Бушар IV перенёс свою резиденцию.

Дети:
 Жан, умер в молодом возрасте
 Жоффруа, сеньор де Лаварден, вероятно умер раньше отца. Его сын Жан (ум. 1207 бездетным) унаследовал часть графства Вандом.
 Рауль, погиб в 1191 при осаде Акры
 Жан III (ум. 1217), граф де Вандом
 Агнесса (ум. 1201), жена Пьера II, сеньора де Монтуар. Их сын Жан (ум. 1239/40) в 1217 г. унаследовал графство Вандом.

Примечания

Литература 
 Dominique Barthélemy, La Société dans le comté de Vendôme : de l’an mil au xive siècle, Paris, Fayard, 1993, 1118 p. (ISBN 2-213-03071-5)
 Jean-Claude Pasquier, Le Château de Vendôme, 2000
 Histoire de Vendôme et de ses environs, Том 1 Авторы: Michel Simon

Ссылки 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/vendome.htm#JeanVendomedied1185B 
 https://www.vendomois.fr/societeArcheologique/ressources/livres/abbeSimon/histoireVendome-1.pdf 

Дом де Прёйи
Графы Вандома